Turnbull je příjmení skotského původu, které mají následující osobnosti:

 Eddie Turnbull (1923–2011), skotský fotbalista
 Malcolm Turnbull (* 1954), australský předseda vlády
 Margaret Turnbullová, americká astronomka
 Oswald Turnbull (1890–1970), britský tenista
 Robert Turnbull Macpherson (1811–1878), skotský fotograf
 Ross Turnbull (* 1985), anglický fotbalista
 Stephen Turnbull (* 1948), britský historik
 Wendy Turnbullová (* 1952), australská tenistka
 William Turnbull (1922–2012), skotský výtvarník

Skotská příjmení